Caballar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caballar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Caballar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar